Vicente Marco puede referirse a:

Vicente Marco Aguilar, escritor español (1966  - );
Vicente Marco, periodista español (1916 - 2008); o
Vicente Marco Miranda, político español (1880 - 1946).